Il doppio del torneo di tennis Music City Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jason Marshall e Travis Parrott che hanno battuto in finale Cecil Mamiit e Danai Udomchoke 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (quarti di finale)
 Jason Marshall /  Travis Parrott (Campioni)

 Brian Baker /  Rajeev Ram (primo turno)
 Brandon Coupe /  Brian Vahaly (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2004